Liber steht für:
 Liber, römische Gottheit
 Liber, lateinisch für Buch
 Liber (Indiana), Ort in den USA
 Liber (Zeitschrift), eine von Pierre Bourdieu gegründete Zeitschrift

Personen:
Antonius Liber, deutscher Humanist des 15. Jahrhunderts, gestorben um 1507
 Liber (Rapper), polnischer Rapper
 Germanus Liber, Pseudonym von Frederick Hertz (1878–1964), österreichisch-britischer Soziologe, Nationalökonom und Kulturhistoriker

Libeř steht für:
 Libeř, Ort im Středočeský kraj, Tschechien 

LIBER steht als Abkürzung für:
 Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche, Zusammenschluss europäischer Forschungsbibliotheken

Siehe auch:
 Libri (Zwischenbuchhandel)
 Libera (Göttin der römischen Mythologie)
 Lieber (Familiennamen)

LIBER